Der CEV-Pokal 2003/04 wurde ausgetragen:

 bei den Männern, siehe CEV-Pokal 2003/04 (Männer)
 bei den Frauen, siehe CEV-Pokal 2003/04 (Frauen)